Blokkade (militaire strategie), een militaire strategie die bestaat uit het afsluiten van een gebied van de buitenwereld
Blokkade (film), een Nederlandse film uit 1934
Blokkade (meteorologie), een drukverdeling waarbij een groot hogedrukgebied de weg blokkeert voor depressies
Blokkade (vakbondsactie), een type vakbondsactie waarbij de poorten van bedrijven of fabrieken worden geblokkeerd door een vakbondsdelegatie
Blokkeren (schaken)